Osoby o tym nazwisku:
 Constance Cummings – amerykańska aktorka filmowa i telewizyjna
 E.E. Cummings – amerykański poeta, dramaturg i malarz
 Jim Cummings – amerykański aktor głosowy
 Lumsden Cummings – kanadyjski as myśliwski
 Robert Cummings – amerykański aktor filmowy i telewizyjny
 Quinn Cummings – amerykańska aktorka dziecięca